Provenzali
 Alfredo Provenzali – giornalista e radiocronista sportivo italiano
 Erbe provenzali – miscela di erbe aromatiche essiccate, inventata in Provenza

Pagine correlate 

 Provenzale